Darlaston Town FC (celým názvem: Darlaston Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Darlaston v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1874 pod názvem Darlaston FC, zanikl v roce 2013. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu The City Ground.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1874 – Darlaston FC (Darlaston Football Club)
 1996 – Darlaston Town FC (Darlaston Town Football Club)

Získané trofeje 

 Walsall Senior Cup ( 1× )
 1907/08

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. předkolo: 1921/22
 FA Trophy
 3. předkolo: 1972/73, 1973/74
 FA Vase
 2. kolo: 1995/96, 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1911–1928: Birmingham & District League
 1945–1954: Birmingham Combination
 1954–1955: Birmingham & District League (Northern Division)
 1955–1960: Birmingham & District League (Division Two)
 1960–1962: Birmingham & District League
 1962–1965: West Midlands Regional League
 1965–1982: West Midlands Regional League (Premier Division)
 1982–1990: West Midlands Regional League (Division One)
 1990–1991: West Midlands Regional League (Premier Division)
 1991–1993: West Midlands Regional League (Division One)
 1993–2002: West Midlands Regional League (Premier Division)
 2002–2004: West Midlands Regional League (Division One West)
 2004–2007: West Midlands Regional League (Division One)
 2007–2013: West Midlands Regional League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 18. května 2013 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1874
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013
Sport ve West Midlands (hrabství)